Badajoz puede referirse a:

Geografía

Badajoz, ciudad de Extremadura, en España.
Provincia de Badajoz, provincia de Extremadura, en España.
Área de Salud de Badajoz, demarcación territorial del SES en el municipio de Badajoz.
Tierra de Badajoz, comarca de la provincia de Badajoz, Extremadura, España.
Badajoz, fue una antigua colonia en América Central.

Deporte
Club Balonmano Badajoz, equipo de balonmano de Badajoz.
Club Deportivo Badajoz, equipo de fútbol de Badajoz.
Unión Deportiva Badajoz, equipo de fútbol de Badajoz. Actualmente denominado Deportivo Pacense

Historia
Historia de Badajoz.
Masacre de Badajoz, masacre que se hizo en Badajoz, Extremadura, España, el 14 y 15 de agosto de 1936, días después de la Batalla de Badajoz (1936).
Taifa de Badajoz, fue un reino musulmán cuya capital fue la ciudad de Badajoz, Extremadura, en España.
Asedio de Badajoz (1658).
 Sitio de Badajoz (1705), durante la Guerra de Sucesión española. En  Badajoz, Extremadura, España.
Batalla de Gévora -Badajoz- (1811).
 Batalla de Badajoz, durante la Guerra de la Independencia Española en 1812. En Badajoz, Extremadura, España.
 Batalla de Badajoz, durante la Guerra Civil Española en 1936. En Badajoz, Extremadura, España.
 Tratado de Badajoz:
 Tratado de Badajoz (1267).
 Tratado de Badajoz (1382).
Tratado de Badajoz (1801), fue un acuerdo de paz firmado el 6 de junio de 1801 en la ciudad de Badajoz entre España y Portugal.
 Ducado de Badajoz.
 Reino de Badajoz (Corona castellano-leonesa): título regio desde 1230.
 Plan Badajoz.
Batalla de Badajoz.

Instituciones
Ayuntamiento de Badajoz.
Diputación Provincial de Badajoz.
Mancomunidad de Badajoz, Almendral y Valverde de Leganés.

Infraestructuras
Aeropuerto de Badajoz, aeropuerto de Badajoz, Extremadura, España.
Archidiócesis de Mérida-Badajoz, sede episcopal principal de Extremadura, en España.
Alcazaba de Badajoz, ciudadela (fortaleza) moro en Badajoz, Extremadura, España.
Catedral de San Juan Bautista de Badajoz, catedral que está en la Plaza de España, Badajoz, Extremadura, España.
Recinto abaluartado de Badajoz.
Plaza Alta (Badajoz).

Personas
Gonzalo de Badajoz.
Hernán Sánchez de Badajoz.
Porrina de Badajoz.
Diego Sánchez de Badajoz.
Juan de Badajoz.
 Manuel Sánchez-Badajoz.

Otros
Partido judicial de Badajoz, uno de los catorce partidos judiciales tradicionales, de la provincia de Badajoz, Extremadura, España.
Gastronomía de la provincia de Badajoz, artículo sobre la gastronomía de Badajoz, Extremadura, España.
Heráldica municipal de Badajoz, institución que se ocupa de los escudos de armas, blasones y composiciones heráldicas empleados por los ayuntamientos en los que administrativamente se divide la provincia de Badajoz, Extremadura, España.
Bandera de Badajoz: pendón y estandarte de la ciudad de Badajoz y su provincia.
 Badajoz (apellido): apellido de origen extremeño], de familias pertenecientes a la ciudad de Badajoz, y descendientes del Rey de Asturias Ordoño II. La familia "Sánchez de Badajoz" (Sánchez-Badajoz) es de origen real,  llegando a ser "Señores de Villanueva del Fresno y Barcarrota".
Carnaval de Badajoz.